Fuhrer ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Fuhrer (* 1963), deutscher Journalist und Publizist
 Hansruedi Fuhrer (* 1937), Schweizer Fußballspieler
 Hans Rudolf Fuhrer (1941–2023), Schweizer Militärhistoriker und Offizier
 John Fuhrer (1880–1972), US-amerikanischer Dreispringer
 Kathrin Fuhrer (* 1988), Schweizer Skirennfahrerin
 Martin Fuhrer (* 1956), Schweizer Kameramann
 Ramona Fuhrer (* 1979), Schweizer Eishockeyspielerin
 Regina Fuhrer-Wyss (* 1959), Schweizer Politikerin (SP)
 Riccardo Fuhrer (* 1956), Schweizer Eishockeyspieler 
 Rita Fuhrer (* 1953), Schweizer Politikerin (SVP)
 Simon Fuhrer (1913–1990), Schweizer Maler, Zeichner und Graphiker
 Therese Fuhrer (* 1959), Schweizer Altphilologin

Siehe auch:
 Führer (Begriffsklärung)
 Furer
 Furrer